Ра́уф Маме́дов (; ) — азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер. Четырехкратный чемпион Азербайджана (2003, 2004, 2008, 2015). Трёхкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана.

Биография 
Занимается шахматами с 7 лет. В возрасте 11 лет выполнил норматив мастера ФИДЕ, после удачного выступления на чемпионате мира в Испании. А в 2004 году удостоился звания международного гроссмейстера ФИДЕ.

Рауф Мамедов входил в состав сборной Азербайджана, которая 7-9 мая 2009 года сыграла против сборной мира в Баку в рамках Кубка Президента Азербайджана Гейдара Алиева.

В 2015 году выиграл чемпионат Европы по блицу, проходивший в Минске.

Личная жизнь 
В ноябре 2018 года Мамедов женился на украинской шахматистке, обладательнице звания международного гроссмейстера среди женщин, чемпионке мира до 20 лет Наталье Буксе.

Достижения 
 1995 — чемпион Москвы среди шахматистов до 10 лет.
 1996 — бронзовый призёр международного турнира ко дню независимости Украины. Киев, Украина.
 1997 — победитель международного турнира ко дню независимости Украины. Киев, Украина.
 1999 — победитель международного турнира, проходившего в Англии.
 1999 — победитель международного турнира в Дубае, ОАЭ.
 2001 — бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей до 14 лет. Халкида, Греция.
 2003 — победитель чемпионата Азербайджана по шахматам, среди взрослых.
 2003 — победитель чемпионата Европы среди юношей, проходившем в Турции.
 2003 — серебряная медаль чемпионата Европы среди юношей до 16 лет. Будва, Сербия и Черногория.
 2004 — чемпион Европы среди юношей до 16 лет.
 2004 — победитель чемпионата Азербайджана по шахматам, среди взрослых.
 2006 — серебряный призёр международного турнира в городе Измир, Турция.
 2007 — победитель международного турнира по быстрым шахматам (Rapid) на Мемориале Михаила Чигорина в Санкт-Петербурге, Россия.
 2007 — 3 место на турнире Grandmaster на Мемориале Михаила Чигорина в Санкт-Петербурге, Россия.
 2007 — 2 место на V Международном шахматном турнире «Юные звёзды мира», Мемориал Вани Сомова. Кириши, Россия.
 2007 — 3 место на командном чемпионате Европы. Ираклион, Греция.
 2008 — чемпион Азербайджана.
 2009 — победитель командного чемпионата Европы в составе сборной Азербайджана. Нови-Сад, Сербия.
 2013 — победитель командного чемпионата Европы в составе сборной Азербайджана. Варшава, Польша.
 2015 — чемпион Азербайджана.
 2015 — чемпион Европы по блицу. Минск, Белоруссия.
 2017 — победитель командного чемпионата Европы в составе сборной Азербайджана. Крит, Греция.
 2019 — серебряный призёр чемпионата Европы по рапиду. Таллин, Эстония.
 2020 — 3 место на турнире Аэрофлот Опен. Москва, Россия.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Видео шахматных партий на сайте www.youtube.com

Шахматисты Азербайджана